Тополница може бити:

Србија:

 Тополница, насеље у општини Мајданпек
 Тополница, археолошки локалитет недалеко од насеља Тополница
 Тополница, лева притока Поречке реке

Бугарска:

 Тополница (притока Марице), река
 Тополница (Благојевград), насеље у Благојевградској области
 Тополница (Ћустендил), насеље у Ћустендилској области

Северна Македонија:

 Тополница (Македонски Брод), насеље у општини Македонски Брод
 Тополница (Радовиште), насеље у општини Радовиште

Румунија:

 Тополница (притока Дунава), река

Види још 

 Топола, вишезначна одредница
 Тополовица, вишезначна одредница
 Тополовац, вишезначна одредница